

Miejscowości 
 Modlinek – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka
 Modlinek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Wąsewo

Zobacz też 
 Modlin